Por Frada se conoce a:

 Frada, ciudad antigua capital de la satrapía de Drangiana, posiblemente la actual Farāh en Afganistán.
 Frada, rebelde en tiempos de Darío I, autoproclamado rey de Margiana.
 La Frada, municipio de la provincia de Badajoz (España).